Кристофер Уилльям Нэйпир Харт (; 1965) — английский писатель и журналист «Sunday Times», «Daily Mail» и «The Literary Review».

Биография 

Харт получал образование в нескольких высших учебных заведениях Лондона: «Cheltenham College» (исключили), «Leicester University» (бросил), «Oxford Polytechnic» и «Birkbeck College», где он стал доктором философских наук.

Под своим настоящим именем написал два романа: «Урожай» и «Спаси меня». С 2001 года он написал 4 исторические повести под псевдонимом Уильям Нэпер: трилогию бестселлеров о похождениях Аттилы, предводителя гуннов, и роман о падении Римской империи.

В качестве журналиста работает литературным издателем в «Эротическом обзоре» () и «Agony Aunt» в журнале «Time Out». Сейчас он постоянно пишет для газеты «Sunday Times» (где он является ведущим театральным критиком), а также для «Daily Mail».

Проживает в Дорсете, любит путешествовать.

Библиография

Под именем Кристофер Харт () 

 Сбор урожая / The Harvest (1999)
 Спаси меня / Rescue Me (2001)
 Потерянные дети / Lost Children (2018)

Под псевдонимом Уильям Нэпер () 

 Джулия: Эпическая история любви и войны на фоне последних дней Римской империи / Julia: An Epic Tale Of Love & War Set In The Final Days Of The Roman Empire (2001)
 Аттила: Кара Божья / Attila: The Scourge Of God (2005)
 Аттила: Собирается буря / Attila: The Gathering Of The Storm (2007)
 Аттила: Суд / Attila: The Judgement (2008)
 Битва империй: Великая осада / Clash Of Empires: The Great Siege (2011)
 Битва империй: Алое море / Clash Of Empires: The Red Sea (2012)
 Последние крестоносцы: Иван Грозный / The Last Crusaders: Ivan the Terrible (2014)

Примечания

Ссылки 

 10 лучших эротических книг по мнению Кристофера Харта
 Эро-издатель выиграл приз за Худший секс
 Господь подарил Вам голову не только для того, чтобы носить шляпы!

Писатели Англии
Журналисты Великобритании
Театральные критики Великобритании
Выпускники Биркбека